Rita daje czadu (ang. Rita Rocks, 2008-2009) – amerykański serial telewizyjny nadawany przez stację Lifetime od 20 października 2008 r. W Polsce nadawany przez stację FoxLife od 18 października 2009 r. W główną rolę wciela się Nicole Sullivan.

Opis fabuły 
Rita, której wydawało się wcześniej, że prowadzi szczęśliwe, spełnione życie pewnego dnia przestaje już go tak odbierać. Jej ukochana córka wcale jej nie słucha, mąż i ona nic do siebie nie czują, praca przestała sprawiać jej przyjemność a wyczekiwany awans przeszedł koło nosa. Postanawia kompletnie odmienić swoje życie i zachowanie na bardziej „młodzieżowe” a pomóc ma jej w tym stara gitara i garażowy zespół razem ze wścibską listonoszką Patty i bezrobotnym sąsiadem Owenem. Wszystko po to, aby życie Rity wróciło na właściwy tor.

Bohaterowie 
 Rita Clemens
 Jay Clemens
 Hallie Clemens
 Shannon Clemens
 Patty Mannix
 Kip
 Owen Delgado Jr.
 Audrey
 Chuck
 Marilyn

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Programy telewizji Lifetime